Борозда́ — длинное узкое углубление:

 Борозда — след от плуга при пахоте.

Медицина, анатомия 
 Борозда (морфология) — углубление (жёлоб) на поверхности органа, конечности, мышц, иных морфологических образований.
 Борозда (нейроанатомия) — углубление (жёлоб) на поверхности полушарий конечного мозга.
 Боковая борозда — одна из крупнейших борозд конечного мозга, разделяющая лобную и теменную доли от височной.

Космос и планеты 
 Борозда — длинная, узкая и мелкая депрессия на поверхности какого-либо небесного тела.
 Борозда Аридея
 Борозда Басра
 Борозда Гесиода
 Борозда Дарьябар
 Борозда Исбанир
 Борозда Самария
 Борозда Хорасан

Населённые пункты 
 Борозда — деревня в Клинском районе Московской области.
 Борозда — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Борозда — деревня в Боградском районе Хакасии.

См. также 

 Бразда

Примечания